|-
| 147101 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147102 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147103 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147104 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147105 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147106 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147107 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147108 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147109 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147110 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147111 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147112 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147113 - ||  || 2 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 147114 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147115 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147116 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147117 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147118 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147119 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147120 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147121 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147122 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147123 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147124 - ||  || 4 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147125 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147126 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147127 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147128 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147129 - ||  || 4 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147130 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147131 - ||  || 14 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147132 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147133 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147134 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147135 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147136 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147137 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147138 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147139 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147140 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147141 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147142 - ||  || 9 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147143 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147144 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147145 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147146 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147147 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147148 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147149 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147150 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147151 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147152 - ||  || 12 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147153 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147154 - ||  || 28 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147155 - ||  || 28 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147156 - ||  || 28 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147157 - ||  || 28 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147158 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147159 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147160 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147161 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147162 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147163 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147164 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147165 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147166 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147167 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147168 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147169 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147170 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147171 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147172 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147173 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147174 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147175 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147176 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147177 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147178 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147179 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147180 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147181 - ||  || 3 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147182 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147183 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147184 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147185 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147186 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147187 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147188 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147189 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147190 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147191 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147192 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147193 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147194 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147195 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147196 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147197 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147198 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147199 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147200 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-